Onofre do Egito - um santo cristão

Topônimos 
 Santo Onofre - uma freguesia portuguesa do concelho das Caldas da Rainha
 Santo Onofre - um rio brasileiro do Estado da Bahia

Onofre